Котиха има више значења:

 Котиха (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Котиха (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Котиха (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику